Denne liste indeholder alle Sveriges byer jævnfør Statistiska centralbyråns byområdeafgrænsning pr. 31. december 2010. I hele landet var der på det tidspunkt 1.956 byområder med en samlet befolkning på 8.015.797 indbyggere, hvilket svarede til 85,1 procent af hele befolkningen.

Byområdernes samlede landareal var 537.615 hektar, hvilket svarede til 1,3 procent af det totale landareal i landet.

Den gennemsnitlige befolkningstæthed i byområderne var 1.491 indbyggere per km². Uden for byområderne boede i gennemsnit kun 3,5 indbyggere per km².

Af hensyn til læsbarheden og overskueligheden, er kun den primære kommune oplyst ved de byområder, der ligger i flere kommuner.

Reference

Se også 
 Sveriges købstæder

 
Lister over byer